Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Vitas Gerulaitis era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–3, 6–4 contro John McEnroe.

Teste di serie

  John McEnroe (campione)
  Gene Mayer (semifinali)
  Vitas Gerulaitis (finale)
  Wojciech Fibak (primo turno)

 John Sadri (quarti di finale) 
 Johan Kriek (semifinali) 
 Bill Scanlon (quarti di finale) 
 Phil Dent (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1980